Andrews peut désigner :

Patronyme

 Andrew Andrews (né en 1993), joueur américain de basket-ball américain.
 Annie Dale Biddle Andrews (1885–1940), mathématicienne américaine.
 Anthony Andrews (1948-), acteur et producteur britannique.
 Barry Andrews (né en 1967), homme politique irlandais.
  (1972-), dramaturge et réalisateur australien.
 Brenda Andrews (1957-), biologiste canadienne.
 Charles Freer Andrews (ou C.F. Andrews) (1871-1940), pasteur anglican, missionnaire en Inde.
 Charles William Andrews (1866-1924), géologue et paléontologue britannique.
 Cooper Andrews (1985-), acteur américain.
 Dana Andrews (1909-1992), de son vrai nom Carver Dana Andrews, acteur américain.
 David Andrews (né en 1935), homme politique irlandais.
 David Andrews (né en 1939), pilote de course automobile britannique.
 Donna Andrews (1952-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.
 Eddie Andrews (né en 1977), joueur sud-africain de rugby à XV.
 Edward Andrews (1914-1985), acteur américain.
 Ellesse Andrews (née en 1999), coureuse cycliste néo-zélandaise.
 Erin Andrews (née en 1978), présentatrice sportive américaine.
 Finn Andrews (né en 1983), chanteur et compositeur britannique du groupe The Veils.
 Frank Maxwell Andrews (1884-1943), Lieutenant général américain.
 
 Giuseppe Andrews (né en 1979), acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, compositeur, monteur et producteur américain.
 Grace Andrews (1869-1951), mathématicienne américaine.
 Harry Andrews (1911-1981), acteur britannique.
 
 Henry Cranke Andrews (fl. 1794-1830), botaniste et illustrateur britannique.
 Henry Nathaniel Andrews (1910-2002), paléobotaniste américain.
 James J. Andrews (1829-1862) agent de renseignement américain nordiste.
  (1930-1998), mathématicien américain.
 Jesse Andrews (né en 1982), écrivain et un scénariste américain.
 Jessica Andrews (née en 1983), chanteuse américaine de country.
 Jimmy Andrews (1927–2012), joueur puis entraîneur écossais de football.
 John Andrews (1933-2022), architecte brutaliste australien.
 John Andrews (1952-), joueur américain de tennis.
 John N. Andrews (1829–1883), théologien adventiste américain.
 Jerome Andrews (1908–1992), danser et chorégraphe américain installé en France.
 Julie Andrews (né en 1935), de son vrai nom Julia Elizabeth Wells, actrice et chanteuse britannique.
 Kay Andrews, baronne Andrews, (1943-), femme politique britannique et pair à vie.
 Keith Andrews (1920-1957), pilote automobile américain.
 
 Lloyd Andrews (1894-1974), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 
 Marvin Andrews (né en 1975), footballeur trinidadien.
 Mary Andrews (1854–1914), géologue irlandaise,
 
 Naveen Andrews (né en 1969), acteur britannique.
 Niall Andrews (1937-2006), homme politique irlandais membre du Fianna Fáil.
 Ralph Andrews (né en 1945), tueur en série américain.
 Robert Hardy Andrews (1903-1976), scénariste américain.
 Roy Chapman Andrews (1884-1960), explorateur, aventurier, paléontologue et naturaliste américain.
 Russel Andrews (?-), écrivain américain.
 Samuel Andrews (1836–1904), chimiste et industriel anglo-américain.
 Shane Andrews (1971- ), ancien joueur de baseball américain.
  (1806-1872), inventeur américain.
 Theresa Andrews (1962-), nageuse américaine.
 Thomas Andrews (1813-1885), chimiste spécialisé dans les changements d'état des gaz.
 Thomas Andrews (1873-1912), architecte des Chantiers Harland & Wolff, constructeur du paquebot Titanic.
 Virginia Cleo Andrews (1924-1986), écrivaine américaine.
 Zach Andrews (1985-), joueur américain de basket-ball.

Personnages de fiction 
 Archie Andrews, personnage de bande dessinée américain, héros de la série de comics homonyme 
 Joseph Andrews, héros du roman homonyme de Henry Fielding
 Pamela Andrews, héroïne du roman Paméla ou la Vertu récompensée de Samuel Richardson et sœur du Joseph Andrews de Fielding
 Shamela Andrews, héroïne du roman parodique Shamela de Henry Fielding

Toponymie 

 Andrews (Caroline du Nord) ;
  ;
 Andrews (comté de Levy, Floride), census-designated place située en Floride ;
 Andrews (Indiana), une localité du comté de Huntington dans l'Indiana ;
 Andrews (Texas) ;
 le comté d'Andrews, au Texas ;
  ;
 le lac Andrews, un lac de Californie.

 Andrews Air Force Base, une base aérienne américaine, située à  de Washington

Divers
 The Andrews Sisters, groupe américain de musique vocale, composé des sœurs LaVerne (1911-1967), Maxene (1916-1995) et Patty (1918-2013) Andrews ; 
 La frégate d'Andrews, frégate endémique de l'île Christmas, nommée en l'honneur du paléontologue  et naturaliste Charles William Andrews (1866-1924) ;
 L'université Andrews, université adventiste située à Berrien Springs, dans le Michigan, aux États Unis, nommée en l'honneur de John N. Andrews ;
 Les isothermes d'Andrews, isothermes tracées dans un diagramme pression volume massique (P, v) pour un corps pur donné.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais